Szép Ilonka magyar népmese
 Szép Ilonka Vörösmarty Mihály elbeszélő költeménye (1833)
 Szép Ilonka Vörösmarty költeményéből írt opera
 Szép Ilonka Forgács Antal filmrendező 1920-ban bemutatott némafilmje
 Szép Ilonka magyar színésznő (1921–2003)